Bickenbach néven a következő települések léteznek:

Bickenbach – település Hessenben
Bickenbach – település Rajna-vidék-Pfalzban